Fabriciana gigantea är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1871. Fabriciana gigantea ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
gigantea